Krull puede referirse a:

 Krull, película de 1983 dirigida por Peter Yates.
 Krull, videojuego de 1983 basado en la película anterior.
 Krull, banda española de hard rock, formada a principios de 1983.
 Dimensión de Krull, término de álgebra conmutativa.
 Wolfgang Krull (1899 - 1971), matemático alemán.
 Suzanne Krull (1966 - 2013), actriz, guionista y productora estadounidense.